Mediomastus är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Hartman 1944. Mediomastus ingår i familjen Capitellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Mediomastus